Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2004 fand vom 10. bis 13. Juni in Timmendorfer Strand (Deutschland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Frauen konnten sich die Schweizerinnen Simone Kuhn und Nicole Schnyder-Benoit im Finale gegen das norwegische Duo Susanne Glesnes und Kathrine Maaseide durchsetzen. Nach Gold und Silber in den beiden vorherigen Turnieren gewannen die Deutschen Markus Dieckmann und Jonas Reckermann diesmal das Endspiel gegen das Schweizer Duo Markus Egger und Sascha Heyer, während deren Landsleute Patrick Heuscher und Stefan Kobel im Spiel um Bronze David Klemperer und Niklas Rademacher besiegten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Mannschaften an. In sechs Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die siegreichen Duos erhielten jeweils 17.000 Euro Preisgeld und 200 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)
 Informationen des DVV

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2004
Europameisterschaft 2004
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand